Dwuróg – rodzaj nakrycia głowy z XVIII/XIX wieku
 Dwuróg – rodzaj kowadła, także tzw. dwuróg blacharski